Джозеф Рензулли (род. 7 июля 1936) — американский педагог-психолог, разработавший трёхчастную модель одарённости, в которой одарённость обнаруживается на пересечении трёх человеческих свойств: способности выше среднего, повышенная мотивация к решению задач и креативность. Также он разработал общешкольную обогащающую модель для развития детских талантов в школе. Известность Джозеф Рензулли приобрёл благодаря своему вкладу в понимание одарённости.

Профессор педагогической психологии в университете Коннектикута, где он также является директором американского национального исследовательского центра одарённых и талантливых. Его исследования были направлены на выявление и развитие творчества и одарённости у молодых людей и на организационные модели и образовательные стратегии для общего улучшения школы. Основной целью его работы было применение методов, используемых для обучения одарённых детей, для улучшения преподавания всех учащихся. Он является членом американской психологической ассоциации и был консультантом специальной группы Белого дома по образованию одарённых и талантливых.

Библиография 
 Renzulli, J.S. (1978). What Makes Giftedness? Reexamining a Definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180—184, 261.
 Renzulli, J.S. (1994). Schools for talent development: A practical plan for total school improvement. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
 Renzulli, J.S., & Reis, S.M. (1985). The schoolwide enrichment model: A comprehensive plan for educational excellence. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.

Ссылки 
 
 Past Winners of Harold W. McGraw, Jr. Prize in Education

Психологи США
Преподаватели Коннектикутского университета
Выпускники Университета Роуэна
Выпускники Виргинского университета
Выпускники Школы образования Виргинского университета